Jméno a příjmení Barbara Jordanová nosí více osobností:

 Barbara Jordanová (politička) (1936–1996) – americká politička, kongresmanka ze státu Texas
 Barbara Jordanová (tenistka) (* 1957) – americká tenistka

Související články
 Jordan (příjmení)